Парижский мирный договор 1814 года — мирный договор между участниками шестой антифранцузской коалиции (Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией), с одной стороны, и Людовиком XVIII — с другой. Подписан в Париже а. Позднее к договору присоединились Швеция, Испания и Португалия. Договор предусматривал сохранение за Францией границ, существовавших на 1 января 1792 года, с добавлением лишь части герцогства Савойского, бывших папских владений Авиньона и Венессена и небольших полос земли на северной и восточной границе, ранее принадлежавших Австрийским Нидерландам и разным германским государствам (в том числе чисто немецкий городок Саарбрюккен с богатыми угольными копями), всего около 5 тыс. км² и более одного миллиона жителей.

Франции возвращалась большая часть колониальных владений, утраченных ею во время Наполеоновских войн. Швеция и Португалия вернули Франции все отнятые от неё колонии; Англия удержала за собой только Тобаго и Сент-Люсию в Вест-Индии и о-в св. Маврикия в Африке, но возвратила Испании о-в Гаити. Франции было предоставлено сохранить все захваченные ею предметы искусств, за исключением трофеев, снятых с Бранденбургских ворот в Берлине и похищений, сделанных в венской библиотеке. К уплате контрибуции она не была обязана.

Нидерланды восстановили независимость и были возвращены Оранскому дому. Швейцария была объявлена независимой. Италия, за исключением австрийских провинций, должна была состоять из независимых государств. Немецкие княжества объединялись в союз. Была объявлена свобода судоходства по Рейну и Шельде. Франция, по особому соглашению с Англией, обязалась уничтожить торговлю рабами в своих колониях. Наконец, было постановлено, что представители всех держав, принимавших участие в войне, соберутся, в двухмесячный срок, на конгресс в Вену для решения не выясненных ещё вопросов. Тайные статьи договора добавляли, что «союзники» распределят спорные территории, по частному соглашению, между собой и только представят о том на утверждение конгресса; было предрешено также, что Австрийские Нидерланды будут присоединены к Голландии, а Австрия взамен получит Венецию и Ломбардию. Франция заранее обязалась подчиниться всем решениям Венского конгресса.

См. также 
 Парижский мирный договор (1815)
 Франко-монегасские договоры

Литература 
 
 Дебидур А. Дипломатическая история Европы. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. — Т. 1. — С. 27-29. — ISBN 5-85880-088-2

Ссылки 

 Текст договора (без секретной части)
 
 
 

Международные договоры Австрии
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Пруссии
Международные договоры Российской империи
Мирные договоры XIX века
Договоры Наполеоновских войн
Международные договоры Франции
Реставрация Бурбонов
Май 1814 года
Договоры по алфавиту
История Парижа